Union Hall – città della Contea di Cork (Irlanda)
 Union Hall – census-designated place della Contea di Franklin, Virginia (Stati Uniti d'America)